Вильялон-де-Кампос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 69,93 км². Население — 1911 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villalón Digital 

Муниципалитеты Вальядолида